Grupp B i Copa América 2011 var en av grupperna i gruppspelet i Copa América 2011. Länderna som var med i gruppen var Brasilien, Ecuador, Paraguay och Venezuela. De lag som gick vidare från gruppen var ettan Brasilien och tvåan Venezuela, dessutom gick Paraguay vidare som näst bästa trea. Paraguay gick vidare till finalen mot Uruguay, som de förlorade med 3-0.

Poängtabell

Brasilien mot Venezuela

Paraguay mot Ecuador

Brasilien mot Paraguay

Venezuela mot Ecuador

Paraguay mot Venezuela

Brasilien mot Ecuador

Externa länkar
Copa América 2011 - Officiell webbplats

Grupp B